Unreleased and Revamped è il primo EP del gruppo musicale statunitense Cypress Hill.

Tracce
 Boom Biddy Bye Bye (Fugees Remix)
 Throw Your Hands in the Air
 Intellectual Dons
 Hand on the Pump (Muggs' Blunted Mix)
 Whatta You Know
 Hits from the Bong (T-Ray's Mix)
 Illusions (Q-Tip Remix)
 Latin Lingo (Prince Paul Mix)
 When the Ship Goes Down (Diamond D Remix)

Collegamenti esterni